Зоя — жіноче ім'я.
 Зоя (візантійська імператриця)
 1793 Зоя (1793 Zoya) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Зої